Ludvík Ferdinand Pruský (25. srpna 1944, Postupim – 11. července 1977, Brémy; celým jménem německy: Louis Ferdinand Oskar Christian Prinz von Preußen), známý také jako Ludvík Ferdinand mladší, byl pruským princem a pátým potomkem pruského prince Ludvíka Ferdinanda staršího a jeho ženy, ruské velkokněžny Kiry Kirillovny. Ludvík Ferdinand mladší byl vnukem posledního německého a pruského korunního prince Viléma a pravnukem posledního německého císaře a pruského krále Viléma II.

I přesto, že jeho otec byl druhorozeným synem korunního prince Viléma, stal se po jeho smrti v roce 1951 hlavou rodu Hohenzolernů a pretendentem pruského trůnu, jelikož jeho starší bratr princ Vilém (1906-1940) se vzdal své pozice v následnictví, aby se mohl oženit s ženou z nižší šlechty; tak se stal Ludvík Ferdinand starší v roce 1951 hlavou rodu. Stejný osud by čekal i jeho třetího syna Ludvíka Ferdinanda mladšího (oba jeho starší bratři uzavřeli nerovnorodá manželství), kdyby nedošlo v roce 1977 k nehodě.

Ludvík Ferdinand mladší se v roce 1967 přihlásil k Bundeswehru s cílem stát se důstojníkem v záloze. V roce 1977, krátce po prvních narozeninách syna Jiřího Fridricha, během druhého těhotenství manželky, se zapojil do vojenského cvičení, při kterém byl přitlačen mezi dvě vozidla. Kvůli nehodě mu byla amputována noha a o několik týdnů později v Brémách svým zraněním podlehl.

Rodina 
Jeho manželkou byla hraběnka Donata von Castell-Rüdenhausen (21. 6. 1950 Rüdenhausen – 5. 9. 2015 Traunstein), se kterou se oženil 27. května 1975. Z manželství vzešly dvě děti, syn a dcera:

 1. Jiří Fridrich Ferdinand (* 10. 6. 1976 Brémy), hlava rodu Hohenzollernů od roku 1994
 ⚭ 2011 princezna Sophie z Isenburgu (* 7. 3. 1978 Frankfurt nad Mohanem)
 2. Cornelie-Cecílie Viktorie Luisa (* 30. 1. 1978 Brémy), narodila se jako pohrobek a postižená; svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Pruští princové
Hohenzollernové
Němečtí princové
Rytíři Řádu černé orlice
Narození v roce 1944
Úmrtí v roce 1977
Muži
Narození 25. srpna
Úmrtí 11. července